Klaus Kathan (né le  à Bad Tölz en Bavière en Allemagne) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Fils de l'ancien entraîneur de l'équipe nationale allemande Peter Kathan, Klaus commence sa carrière en 1994, avec le club local EC Bad Tölz. Il y passera deux saisons et demie avant d'enfiler l'uniforme des Berlin Capitals de la  DEL. Il porta par la suite les couleurs des Starbulls Rosenheim, des Huskies de Kassel et de l'Adler Mannheim avant de se joindre au DEG en 2004. Il a remporté la DEL 2010 avec les Hannover Scorpions.

Carrière internationale 
Kathan est un joueur régulier de l'équipe d'Allemagne de hockey sur glace.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1994-1995|| EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 30|| 6|| 3|| 9|| 6||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1995-1996|| EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 50|| 27|| 21|| 48|| 74||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997|| EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 23|| 13|| 10|| 23|| 69||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1996-1997|| EC Bad Tölz|| 2. Bundesliga|| 23|| 7|| 3|| 10|| 18||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1997-1998|| BSC Preussen|| DEL|| 47|| 7|| 5|| 12|| 37||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1998-1999|| Starbulls Rosenheim || DEL|| 52|| 16|| 19|| 35|| 61||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1999-2000|| Starbulls Rosenheim || DEL|| 53|| 17|| 10|| 27|| 46||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2000-2001|| Kassel Huskies|| DEL|| 56|| 14|| 22|| 36|| 32|| 8|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2001-2002|| Kassel Huskies|| DEL|| 59|| 11|| 17|| 28|| 83|| 7|| 3|| 4|| 7|| 4
|-
| 2002-2003|| Adler Mannheim|| DEL|| 37|| 3|| 14|| 17|| 28|| 8|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2003-2004|| Adler Mannheim|| DEL|| 43|| 1|| 10|| 11|| 32|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2004-2005|| DEG Metro Stars|| DEL|| 52|| 20|| 8|| 28|| 40||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2005-2006|| DEG Metro Stars|| DEL|| 52|| 28|| 20|| 48|| 86|| 13|| 4|| 9|| 13|| 35
|-
| 2006-2007|| DEG Metro Stars|| DEL|| 52|| 15|| 21|| 36|| 22|| 9|| 3|| 2|| 5|| 12
|-
| 2007-2008|| DEG Metro Stars|| DEL|| 54|| 15|| 10|| 25|| 52|| 13|| 2|| 7|| 9|| 12
|-
| 2008-2009|| Hannover Scorpions|| DEL|| 52|| 7|| 24|| 31|| 26|| 7|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
| 2009-2010|| Hannover Scorpions|| DEL||56 ||11 ||23 ||34 ||42 ||11 ||3 ||3 ||6 ||2
|-
|2010-2011 ||Hannover Scorpions ||DEL || 52|| 12|| 21|| 33|| 28|| 5|| 0|| 2|| 2|| 4
|-
|2011-2012 || EHC Munich ||DEL || 50|| 9|| 14|| 23|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || EHC Munich ||DEL || 45|| 8|| 9|| 17|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || EC Bad Tölz || Oberliga || 44 || 19 || 22 || 41 || 30 || 10 || 0 || 11 || 11 || 30
|-
|2014-2015 || EC Bad Tölz || Oberliga || 42 || 17 || 25 || 42 || 55 || 3 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
|2015-2016 || EC Bad Tölz || Oberliga || 35 || 12 || 21 || 33 || 44 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
|2016-2017 || EC Bad Tölz || Oberliga || 35 || 8 || 31 || 39 || 30 || 14 || 5 || 4 || 9 || 26
|-
|2017-2018 || EC Bad Tölz || DEL2 || 51 || 14 || 18 || 32 || 32 || 12 || 1 || 2 || 3 || 8

Notes et références 

Naissance en janvier 1977
Naissance à Bad Tölz
Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du EC Bad Tölz
Joueur du BSC Preussen
Joueur des Starbulls Rosenheim
Joueur des Kassel Huskies
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du Düsseldorfer EG
Joueur des Hannover Scorpions
Joueur du EHC Munich
Attaquant de hockey sur glace